Groppa – sinonimo di dorso
 Nicola Groppa – magistrato italiano